Cinto Mandi (Bermani Ilir), een plaats in Indonesië
Cinto Mandi (Pinoraya), een plaats in Indonesië